Licio puede referirse a:

 Licia, oriundo de Licia, región de Asia Menor.
 Idioma licio, hablado en la antigüedad en Licia. 
 Alfabeto licio, usado en la antigüedad para este idioma. 
 Lycium barbarum, especie de planta de la familia Solanaceae.
 Lycium europaeum, especie de planta de la familia Solanaceae.